Ishak Belfodil é um futebolista argelino que atua como atacante. Atualmente, joga pelo .

Futebolistas da Argélia
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Baniyas Sports & Culture Club
Futebolistas do Standard de Liège
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do TSG 1899 Hoffenheim
Jogadores da Seleção Argelina de Futebol